Lindbom est un patronyme porté notamment par :

 Carl Lindbom (1991-), joueur finlandais de basket-ball ;
   (2003-), gardien de but suédois de hockey sur glace ;
  (1953-), footballeur et manager sportif suédois ;
  (1971-), joueur suédois de hockey sur glace ;
  (1989-), pilote automobile australien ; 
  (1949-), artiste, musicien et producteur de musique suédois ;
  (1846-1905), officier de marine suédois ;
 Tage Lindbom (1909-2001), philosophe et écrivain suédois ;
  (1954-), peintre suédois.

Patronyme suédois